Tworki est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Tworki, quartier de la ville de Pruszków
dans la voïvodie de Podlachie
 Tworki, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Tworki, village du powiat de Grójec
 Tworki, village du powiat de Siedlce